В соревнованиях по боксу на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 286 спортсменов (250 мужчин и 36 женщин), которые будут соревноваться за 13 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (10 мужчин и 3 женщины).

Правила квалификации

Мужчины 
Квалификационные соревнования

 17 мест будет отдано лидерам рейтинга Мировой серии бокса 2014/2015 (WSB).
 20 мест будет отдано лидерам рейтинга первого турнира AIBA Pro Boxing (APB).
 23 места будет разыграно на чемпионате мира 2015 года в Дохе.
 115 мест будет разыграно в четырёх континентальных квалификационных турнирах.
 26 мест будет разыграно в объединенном турнире WSB / APB.
 39 мест будет разыграно в мировом финальном квалификационном турнире.
 5 мест отдано хозяевам турнира сборной Бразилии.
 5 мест распределит трёхсторонняя комиссия.

* — сборная Бразилии самостоятельно выбрала 5 категорий из 8-ми, в которых выступят её боксёры. Эти пять мест входили в квоту Америки на континентальном отборочном турнире.

Женщины 
Квалификационные соревнования

 12 мест будет разыграно на чемпионате мира 2016 года.
 20 мест будет разыграно в четырёх континентальных квалификационных турнирах.
 1 место отдано хозяевам турнира сборной Бразилии.
 3 места распределит трёхсторонняя комиссия.

* — сборная Бразилии имела право самостоятельно выбрать категорию, в которой выступит её спортсменка. Это место вошло в квоту Америки на континентальном отборочном турнире.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Все завоёванные путёвки являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету.

Мужчины

до 49 кг

до 52 кг 
Ставший первым в рейтинге WSB по итогам сезона 2014/2015 кубинец Йосвани Вейтия в октябре 2015 года стал серебряным призёром чемпионата мира в Дохе. Благодаря этому, олимпийская лицензия в соответствии с рейтингом WSB перешла к, занявшему в нём третье место марокканцу Ашрафу Харруби.

до 56 кг

до 60 кг 
По итогам сезона 2014/2015 первые два места в рейтинге WSB заняли кубинец Ласаро Альварес и азербайджанец Альберт Селимов. В октябре 2015 года на чемпионате мира в Дохе Альварес выиграл золото, а Селимов завоевал серебряную медаль. После перераспределения квот олимпийские лицензии в соответствии с рейтингом WSB перешли к, занявшим третье и четвёртое места, россиянину Адлану Абдурашидову и американцу Карлосу Бальдерасу. 

Не единственную олимпийскую лицензию от Узбекистана претендовали сразу два боксёра: чемпион по версии APB Хуршид Тожибаев и Эльнур Абдураимов, ставший в октябре 2015 года бронзовым призёром чемпионата мира. В итоге НОК Узбекистана принял решение в пользу Тожибаева. Освободившаяся лицензия перешла к ещё одному бронзовому призёру мирового первенства бразильцу Робсону Консейсану.

до 64 кг 
Не единственную олимпийскую лицензию от России претендовали сразу два боксёра: первый номер рейтинга APB Армен Закарян и Виталий Дунайцев, ставший в октябре 2015 года чемпионом мира. 10 декабря Федерация бокса России приняла решение о включении в олимпийскую сборную Дунайцева. Освободившаяся лицензия в соответствии с рейтингом APB перешла к алжирцу Абделькадеру Шади.

до 69 кг 
Не единственную олимпийскую лицензию от России претендовали сразу два боксёра: второй номер рейтинга WSB Раджаб Бутаев и, получивший лицензию по рейтингу APB Андрей Замковой. 10 декабря Федерация бокса России приняла решение о включении в олимпийскую сборную Замкового, который в очном поединке в рамках чемпионата России одержал победу над Бутаевым. Освободившаяся лицензия в соответствии с рейтингом WSB перешла к ирландцу Стивену Доннелли.

до 75 кг 
Ставший вторым в рейтинге WSB по итогам сезона 2014/2015 кубинец Арлен Лопес в октябре 2015 года стал победителем чемпионата мира в Дохе. Благодаря этому, олимпийская лицензия в соответствии с рейтингом WSB перешла к, занявшему в нём третье место польскому боксёру Томашу Яблоньскому.

Первая олимпийская лицензия по рейтингу APB была отдана турецкому боксёру Адему Кылыччи, победившему в решающем поединке россиянина Артёма Чеботарёва, но в мае 2015 года было объявлено, что допинг-проба Кылыччи дала положительный результат и спортсмен был лишён лицензии. В июле прошли два боя, которые определяли обладателей вакантных путёвок по версии APB. По их итогам лицензии получили Артём Чеботарёв и украинец Дмитрий Митрофанов. В декабре 2015 года специальная комиссия AIBA отменила решение о дисквалификации Кылыччи и вернула ему чемпионский титул APB, а также путёвку на Олимпийские игры. Вторая олимпийская лицензия осталась у Артёма Чеботарёва, который в сентябре 2015 года в очном поединке победил Митрофанова. В июне 2016 года было объявлено, что после перепроверки допинг-проба Адема Кылыччи с Олимпийских игр 2012 года оказалась положительной, в результате чего олимпийская лицензия вновь досталась Дмитрию Митрофанову.

Помимо Чеботарёва на участие в Играх 2016 года от России претендовал первый номер рейтинга WSB Пётр Хамуков. 10 декабря Федерация бокса России приняла решение о включении в олимпийскую сборную Чеботарёва. Освободившаяся лицензия, в соответствии с рейтингом WSB, была передана алжирцу Ильясу Аббади.

до 81 кг 
Ставший вторым в рейтинге WSB по итогам сезона 2014/2015 кубинец Хулио Сесар ла Крус в октябре 2015 года стал победителем чемпионата мира в Дохе. Благодаря этому, олимпийская лицензия, в соответствии с рейтингом WSB, перешла к, занявшему в нём третье место хорватскому боксёру Хрвойе Сепу.

до 91 кг 
Не единственную олимпийскую лицензию от России претендовали сразу два боксёра: чемпион по версии APB Алексей Егоров и чемпион мира 2015 года Евгений Тищенко. 10 декабря Федерация бокса России приняла решение о включении в олимпийскую сборную Тищенко. Освободившаяся лицензия, в соответствии с рейтингом APB, перешла к немцу Давиду Графу.

свыше 91 кг

Женщины

до 51 кг

до 60 кг

до 75 кг

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Олимпийская квалификация (Америка). Результаты 
 Олимпийская квалификация (Африка). Результаты 
 Олимпийская квалификация (Азия и Океания). Результаты 
 Олимпийская квалификация (Европа). Результаты 
 Мировая квалификация. Результаты 
 Чемпионат мира по боксу среди женщин. Результаты 

Бокс
Квалификация